Bonizzi – cognome italiano
 Frate Cesare Bonizzi – frate e cantautore italiano